Жабинский сельсовет

Липецкая область 
 Жабинский сельсовет Чаплыгинского района

Мордовия 
 Жабинский сельсовет Ардатовского района (упразднён в 2019 году)